Marques kan som auktorsförkortning betyda:

 Elineide E. Marques
 Maria do Carmo Mendes Marques

Robotskapade auktorsförkortningar